Сабур — власна назва.

Особи 
 Сабур Бадахоський
 Алія Сабур — американський математик, матеріалознавець.